Winston-Salem Open 2015 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 w sezonie 2015 z cyklu Winston-Salem Open zaliczany do US Open Series rozgrywany w dniach 23–29 sierpnia 2015 roku w Winston-Salem na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 616 210 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Winston-Salem Open
ATP